Гранада је име града и провинције у Шпанији.

Гранада, град у Шпанији
Провинција Гранада, провинција у Шпанији
Гранада (Матаморос), насеље у Мексику.
Гранада (Никарагва), град у Никарагви.